Aardrijkskunde
Mount Parker, vulkaan in de Filipijnen;
Parker (Arizona), plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Parker (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Parker (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
Parker (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Parker (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Parker (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Parker (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Parker (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Parker (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Parker City, plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Parker County, county in de Amerikaanse staat Texas
Parker School, plaats in de Amerikaanse staat Montana
Parker Strip, plaats in de Amerikaanse staat Arizona

Bedrijf
Parker (bedrijf), fabrikant van schrijfgerei
Parker Brothers, Amerikaans speelgoedfabrikant

Media
Parker (1986), een Britse misdaadfilm uit 1986
Parker (2013), een misdaad thriller film uit 2013
Fictief figuur
Aloysius Parker, personage uit de Amerikaanse televisieserie Thunderbirds
Ben Parker, personage uit de Spider-Manstrips
Drake Parker, personage uit de Amerikaanse televisieserie Drake & Josh
Jennifer Parker, personage uit de filmserie Back to the Future
May Parker, personage uit de Spider-Manstrips
May "Mayday" Parker, ook bekende als Spider-Girl
Parker, personage uit de Amerikaanse televisieserie Leverage
Peter Parker, echte naam van Spider-Man

Personen met de achternaam Parker
Alan Parker, Brits filmregisseur, scriptschrijver en filmproducent
Alex Parker, Schots voetballer
Bonnie Parker, vrouwelijke helft van het misdaadduo Bonnie en Clyde
Charlie Parker, Amerikaans altsaxofonist
Dorothy Parker, Amerikaans schrijfster
Edna Parker, oudste levende mens ter wereld (13 augustus 2007 - 26 november 2008)
Eleanor Parker, Amerikaans actrice
Eva Longoria Parker, Amerikaans actrice
Evan Parker, Brits jazzsaxofonist
Fess Parker, Amerikaans acteur
Geoffrey Parker, Brits historicus
George Parker (illusionist), Nederlands illusionist
Graham Parker, Brits singer/songwriter
John J. Parker, Amerikaans rechter
Maceo Parker, Amerikaans saxofonist
Mary-Louise Parker, Amerikaans actrice
Nicole Parker, Amerikaans actrice
Paul Parker, Engels voetballer
Ray Parker jr., Amerikaans zanger en gitarist
Robert B. Parker, Amerikaans detectiveschrijver
Robert LeRoy Parker, echte naam van Butch Cassidy
Robert M. Parker, Amerikaans wijnjournalist
Sarah Jessica Parker, Amerikaanse actrice
Scott Parker (voetballer), Engels voetballer
Suzy Parker, Amerikaans actrice en model
Tom Parker, lid van de Brits-Ierse boyband The Wanted
Colonel Tom Parker, Nederlands manager
Theodore Albert Parker III, (1953-1993), een Amerikaanse ornitholoog
Tony Parker, Frans basketbalspeler
Trey Parker, Amerikaans animatiefilmmaker, filmregisseur en producent

Voornaam
Parker (voornaam), een jongensnaam

Gebruiksvoorwerpen
Parkerschroef, een type zelftappende schroef

Engelse achternaam